Camaroglobulus är ett släkte av svampar. Camaroglobulus ingår i familjen Mytilinidiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Camaroglobulus